Атанасиадис — фамилия. Известные носители:

 Атанасиадис, Йоргос (род. 1993) — греческий футболист, вратарь.
 Атанасиадис, Стефанос (род. 1988) — греческий футболист, нападающий.